Zapple Mag è una rivista di fumetti italiana fondata nel 2007 da Alberto Rapisarda, autore di fumetti e colorista. Zapple esce per i tipi di ConCept Press, sotto l'egida del Creative Commons.

 Zapple Mag N. 1 (marzo 2008) 
 Speciale Zio Feininger (con due racconti inediti di Andrea Pazienza)
 Zapple Mag N. 2 (marzo 2009)
 Brughiere d'acciaio (sulla situazione delle carceri in IRAN - partecipa a Coop for Words)
 Zapple Mag N. 3 (marzo 2010)
 Alan Ford (con un intervento di Max Bunker)
 Zapple Mag N. 4 (marzo 2011)
 People Two (ritratti)
 Zapple Mag N. 5 (marzo 2012)
 Fantastic Four: Let's Call it a Night (fumetto dei personaggi Marvel Comics) 
Riviste di fumetti italiane